Rosenscheldia är ett släkte av svampar. Rosenscheldia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rosenscheldia